Miejscowości w USA:
 St. Anne – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Kankakee
Gminy w USA:
 St. Anne (ang. St. Anne Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kankakee